

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per le lingue filippine
 PHI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pinheiro (Brasile)

Altro 
 Phi (Φ; φ) è la ventunesima lettera dell'alfabeto greco
 φ – la sezione aurea (nota anche come rapporto aureo, numero aureo, costante di Fidia e proporzione divina)
 Una Phi isolata, minuscola o maiuscola, si trova frequentemente sulle monete antiche della Magna Grecia, in particolare quelle di Veio; probabilmente era contrassegno di un coniatore o personaggio pubblico.